Восточнокатолические церкви — поместные католические церкви, использующие в церковной жизни один из восточных литургических обрядов. Восточнокатолические церкви находятся в юрисдикции папы римского через Дикастерию по делам восточных церквей — одно из отделений Римской курии, образованное в 1862 году в рамках Конгрегации по распространению веры (Propaganda Fide, ныне Дикастерия по евангелизации), занимающейся миссионерской деятельностью Церкви. В 1917 году она была превращена папой Бенедиктом XV в автономную Конгрегацию.

Восточнокатолические церкви пребывают в полном вероисповедном и литургическом общении со Святым Престолом. Они пользуются собственным каноническим правом, отличным от принятого для Латинской церкви, в связи с чем в их адрес часто применяется термин «Церкви своего права» (sui iuris). В 1990 году Апостольский Престол обнародовал Кодекс канонов Восточных церквей, содержащий нормы канонического права, общие для всех католических церквей восточных обрядов.

Согласно Декрету Второго Ватиканского собора «Orientalium Ecclesiarum» («О Восточных Церквях»):

Католическая Церковь высоко ценит установления, литургические обряды, церковные традиции и уклад христианской жизни Восточных Церквей, ибо в них, славных своей священной древностью, сияет Традиция, идущая от Апостолов через Отцов и составляющая часть нераздельного Богооткровенного достояния всей Церкви

История 

Ряд восточнокатолических церквей образовался после отделения от Древневосточных православных церквей и Ассирийской церкви Востока, и последующего заключения унии со Святым Престолом:

 Отделившиеся от Ассирийской церкви Востока:
 Халдейская католическая церковь
 Сиро-малабарская католическая церковь

 Отделившиеся от нехалкидонских древних восточных церквей:
 Армянская католическая церковь
 Коптская католическая церковь
 Эфиопская католическая церковь
 Эритрейская католическая церковь
 Сирийская католическая церковь
 Сиро-маланкарская католическая церковь

Маронитская католическая церковь не имеет аналога среди восточно-христианских церквей. В 1182 году марониты подтвердили своё единство с Римом, однако большинство маронитов считает, что они никогда и не прерывали общения с Римской церковью. Тем не менее считается, что именно с этого времени марониты приняли католическую догматику и стали, таким образом, одной из Восточных католических церквей.

Католики византийского обряда называются также грекокатолики. В узком смысле этот термин применяется к католическим церквям, в которых богослужение совершается по византийскому обряду на греческом языке:

 Греческая католическая церковь
 Итало-албанская католическая церковь
 Мелькитская греко-католическая церковь.

В широком смысле грекокатоликами называются также и другие Восточные католические церкви византийской традиции, богослужения в которых совершаются на других языках:

 Украинская грекокатолическая церковь
 Русинская грекокатолическая церковь
 Румынская грекокатолическая церковь
 Болгарская грекокатолическая церковь
 Словацкая грекокатолическая церковь
 Венгерская грекокатолическая церковь
 Белорусская грекокатолическая церковь
 Албанская грекокатолическая церковь
 Российская грекокатолическая церковь
 Католическая церковь византийско-славянского обряда в Польше
 Хорватская грекокатолическая церковь (Крижевицкая епархия).
 Македонская грекокатолическая церковь.

Грекокатолические церкви были образованы в результате отделения от православия и заключения унии со Святым Престолом. Исключением является Итало-албанская католическая церковь византийского обряда, распространённая на юге Италии и изначально не участвовавшая в Великом расколе.

Современная структура 
По данным на 2015 год существуют 23 восточнокатолические церкви, из которых 14 придерживаются византийского обряда, 9 — других восточных литургических обрядов. Общее число верующих превышает 17 миллионов.

Историческая территория распространения восточнокатолических церквей — Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток, Индия и Северная Африка, однако в настоящее время из-за эмиграционного потока из этих регионов восточнокатолические общины существуют также в Западной Европе, Северной Америке и Океании. Во всех государствах, где распространены Восточнокатолические церкви (кроме Эритреи), структуры соответствующих церквей существуют параллельно с латинской иерархией. В ситуации, когда приходы восточного обряда слишком малочисленны, чтобы создать собственную постоянную структуру, они, как правило, подчиняются латинской епархии.

Церковная жизнь в восточнокатолических церквях управляется в соответствии с Кодексом канонов восточных церквей, обнародованным папой Иоанном Павлом II 18 октября 1990 года и обрётшим силу закона 1 октября 1991 года. Согласно новому Восточному Кодексу, Восточнокатолические Церкви могут иметь статус:

 патриархата (Халдейская, Армянская, Коптская, Сирийская, Маронитская и Мелькитская Церкви);
 верховного архиепископства (Сиро-малабарская, Сиро-маланкарская, Румынская, Украинская церкви);
 архиепархии (Эфиопская, Эритрейская, Венгерская, Русинская, Словацкая);
 епархии (Хорватская, Итало-албанская);
 апостольского экзархата (Российская, Греческая и др.).

Каждая из восточнокатолических патриарших Церквей возглавляется Патриархом. Он избирается синодом епископов данной Церкви и немедленно провозглашается и интронизируется, после чего испрашивает сопричастия (церковного общения) у папы римского. Патриархи, возведённые в достоинство кардинала, приравниваются к кардиналам-епископам, получая в качестве кардинальского титула название их патриарших кафедр.

Каждая из восточнокатолических верховно-архиепископских церквей возглавляется Верховным архиепископом. Он, так же, как и Патриарх, избирается синодом епископов своей Церкви. Но этот выбор синода Папа римский должен утвердить. И только после этого проводится интронизация Верховного Архиепископа.

Прочих различий между Патриархом и Верховным Архиепископом нет.

Сводная таблица

См. также 
Грекокатолические церкви
 Список епархий восточнокатолических церквей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Декрет «О Восточных церквях» («Orientalium Ecclesiarum») Второго Ватиканского собора
 Статистика восточнокатолических церквей